

Geografía 
 Ferrara, municipio de Italia, capital de la provincia homónima.
 Ferrara di Monte Baldo, localidad de Italia en la provincia de Verona.
 Provincia de Ferrara, provincia de la región de la Emilia-Romaña, Italia.

Historia 
 Ducado de Ferrara, antiguo estado italiano, existente entre 1471 y 1598.
 Guerra de Ferrara, conflicto entre 1482 y 1484.

Personas 
 Abel Ferrara, director de cine estadounidense.
 Adam Ferrara, actor y comediante estadounidense.
 Ciro Ferrara, futbolista y director técnico italiano.
 Floreal Antonio Ferrara, cardiólogo argentino.
 Jerry Ferrara, actor estadounidense.
 Juan Ferrara, actor mexicano de teatro, cine y televisión.
 Manuel Ferrara, actor francés.
 Orestes Ferrara, militar de la Independencia Cubana.

Deporte 
 Basket Club Ferrara, club de baloncesto italiano con sede en la ciudad homónima.

Arte 
 Escuela de Ferrara, una de las escuelas italianas de pintura.
 Ferrara Ensemble, grupo de música antigua.

Religión 
 Biblia de Ferrara, traducción en judeoespañol del Tanaj.